Příjmení Hemmer (přechýleně Hemmerová) nosí více různých osobností:
 Frank Hemmer (* 1963), německý kanoista
 Gerardo Hemmer (1971–1995), mexický herec
 Hans von Hemmer (1869–1931), důstojník královské bavorské armády 
 Jarl (Robert) Hemmer (1893–1944), finsko-švédský spisovatel 
 Ladislav Hemmer (1904–1949), český herec
 Mari Hemmerová (* 1983), norská rychlobruslařka 
 Martin Hemmer, německý kanoista 
 Rafael Lozano-Hemmer (* 1967), mexicko-kanadský umělec
 William "Bill" Hemmer (* 1964), americký televizní hlasatel

Související články 
 Hemer

Německá příjmení
Dánská příjmení
Švédská příjmení